Osoby:
 Hannah Höch – niemiecka grafik

Zobacz też:
 Hoch
 Høgh
 Sankt Andrä-Höch